

Persone
 Alessandra Carlotti di Rudinì (1876-1931) – religiosa e nobile italiana
 Alessandro Carlotti (1809-1867) – politico italiano, primo sindaco di Verona
 Andrea Carlotti, marchese di Riparbella (1864-1920) – diplomatico italiano
 Doriano Carlotti (1925-2013) – calciatore italiano, di ruolo portiere
 Giuseppe Carlotti (1974) – scrittore e autore televisivo italiano
 Margherita Carlotti degli Antoniazzi, anche detta la Devota della Costa (1502-1565) – religiosa italiana, venerabile della Chiesa cattolica

Altro
 Palazzo Carlotti – palazzo del XVII secolo nel centro di Verona
 Villa Pompei Carlotti – edificio settecentesco nel comune di Illasi, provincia di Verona

Pagine correlate 
 Carletti
 Carlotto